

Musica 
 Try Me! – album di James Brown e i Famous Flames del 1959
 Try Me – singolo di James Brown e dei Famous Flames del 1959
 Try Me – singolo degli UFO del 1978
 Try Me – album di Billy Burnette del 1985
 Try Me – singolo di Jasmine Guy del 1990
 Try Me ~Watashi wo Shinjite~ – singolo dei Super Monkey's del 1995
 Try Me – singolo di Billy More del 2004
 Try Me – album di Rosie Gaines del 2005
 Try Me – album dei Self Defense Family del 2014
 Try Me – album di Dej Loaf del 2014
 Try Me – singolo di Jason Derulo del 2015